Чепурка :

 Чепурка  — река в Саратовской области
 Чепурка  — хутор в Ставропольском крае